2. Mistrzostwa Europy w Boksie Kobiet odbyły się w dniach 11–17 maja 2003 w Peczu na Węgrzech. Po raz drugi, w tabeli medalowej zwyciężyły Rosjanki, zdobywając 3 złote, 3 srebrne i 3 brązowe krążki.

Medalistki

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
2.European Women's Championships - Pecs, Hungary - May 11-17 2003, amateur-boxing.strefa.pl, [dostęp: 2017-04-21].

2
2003 w boksie
2003 na Węgrzech
Sport w Peczu